17-ите награди Сателит се провеждат на 16 декември 2012 година. Номинациите са обявени на 3 декември.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници 

Награди „Сателит“
2012 година
2012 година в Северна Америка